Corzos puede referirse a:

 plural de corzo (capreolus capreolus).
Corzos (La Vega), lugar y parroquia del concello de La Vega, provincia de Orense.
Corzos (Maside), lugar de la parroquia de Amarante, concello de Maside, provincia de Orense.
Corzós, lugar de la parroquia de Lamosa, concello de Covelo, provincia de Pontevedra.
Los Corzos, lugar de la parroquia de Manjoya, concejo de Oviedo, Asturias.